Ви́ктор Рыбако́в:
 Рыбаков, Виктор Васильевич (1926—2010) — советский государственный и хозяйственный деятель. 
 Рыбаков, Виктор Владимирович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Рыбаков, Виктор Григорьевич (род. 1956) — советский боксёр.
 Рыбаков, Виктор Петрович (1932—2000) — советский хозяйственный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.